Мырзабаев — киргизская фамилия. Известные носители:
 Мырзабаев, Артык Мырзабаевич (1930—2005) — киргизский советский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР (1967).
 Мирзабаев, Нурмат Нарманович (род. 1972) — казахстанский футболист, защитник.